Sloane Square – piazza di Kensington e Chelsea a Londra, sito della stazione di Sloane Square della metropolitana di Londra